Trofeum Jariego Kurri (fiń. Jari Kurri -palkinto) – nagroda indywidualna w fińskich rozgrywkach hokeja na lodzie Liiga przyznawana corocznie najlepszemu zawodnikowi ligi w fazie play-off. Nazwą nagrody został uhonorowany fiński hokeista Jari Kurri. Po raz pierwszy trofeum przyznano w sezonie 1993/1994. W sezonie 2005/2006 wyboru dokonali kibice w drodze głosowania telefonicznego przez SMS. Nagrodzony w 2001 roku Jussi Tarvainen jest jak dotychczas jedynym zawodnikiem, który otrzymał nagrodę, a jego drużyna przegrała w finałach.

Nagrodzeni

Przypisy

Bibliografia 
 Lista na stronie Eliteprospects
 

Trofea i nagrody w hokeju na lodzie w Finlandii